Culcula abraxata är en fjärilsart som beskrevs av John Henry Leech 1889. Culcula abraxata ingår i släktet Culcula och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mätare
abraxata